Ernst kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl H. Ernst
 Wallace Roy Ernst
 Adolf Ernst

Robotskapade auktorsförkortningar